Chambœuf ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Chambœuf (Côte-d’Or)
 Chambœuf (Loire)